Pigeon (englisch für „Taube“) steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pigeon (Kentucky)
 Pigeon (Michigan)
 Pigeon (Pennsylvania)
 Pigeon (Utah)
 Pigeon (West Virginia)
 Pigeon (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin
 Pigeon Cove, Massachusetts
 Pigeon Falls, Wisconsin
 Pigeon Forge, Stadt im Sevier County, Tennessee
 Pigeon Hill, Maine
 Pigeon Roost, Tennessee
 Pigeon Run, Ohio
 Pigeon Springs, Washington

Pigeon ist der Familienname folgender Personen:
 Amédée Pigeon (1851–1905), französischer Journalist, Kunstkritiker und Schriftsteller
 Arthur Pigeon (1884–1966), kanadischer Akkordeonist
 Ginette Pigeon (* 1933), französische Schauspielerin
 Kristy Pigeon (* 1950), US-amerikanische Tennisspielerin
 Laure Pigeon (1882–1965), französische Künstlerin

Siehe auch:
 Pigeon-Insel
 Pigeon River